Shih-tzu (em chinês: 狮子) é uma raça de pequenos cães de companhia de pelo longo, originária do Tibete.

Origem 
Bem como outras raças antigas, a origem deste animal possui uma lenda. A lenda define o shih tzu como sendo o símbolo do amor impossível entre uma princesa chinesa e um mongol (povo predominante no Tibete). Segundo essa lenda, diante da impossibilidade de realizarem o casamento, o casal resolveu cruzar um legítimo representante da China, o Pequinês, com um representante do Tibete, o Lhasa Apso. Da união das raças surgiu o Shih-Tzu, simbolizando tudo o que há melhor nas duas culturas, e o amor entre os dois povos. Seu nome significa "cão leão que nunca desiste". Sua verdadeira origem perdeu-se em meio a antigas lendas, embora saiba-se que alguns exemplares foram dados de presente ao imperador da China em 1640. De acordo com historiadores, os shi-tzus viviam no palácio, cercados de cuidados extremos e isolados de outras raças. Apenas três séculos mais tarde, começaram a fazer parte dos lares das ricas famílias chinesas e de algumas outras no Ocidente. Quase extinta durante a invasão japonesa em 1937, foi salva graças a criadores ingleses. Os filhotes são animais muito dóceis, que precisam de atenção e amam estar cercados pela família. É uma raça muito popular no Brasil. Ele tem uma audição muito aguçada, por isso torna com que ele lata com facilidade. São cães que não precisam de atividade física, e se caso se exercitem demais, podem até ficar com falta de ar. Eles também são uma das raças mais antigas de cachorro, e também a segunda raça mais escolhida pelos brasileiros. Eles possuem olhos extremamente delicados e sua expectativa de vida é de 15 anos.

Características 
Fisicamente possuem olhos grandes e escuros, pelagem exuberante e podem chegar a atingir os 28 cm na cernelha e pesarem de 4,5 a 8,6 kg. É considerado um típico animal de companhia, apesar de menos ativo que outros de mesmo porte. No livro A Inteligência dos Cães, de Stanley Coren, ocupa a 70ª posição das 79. Apesar da baixa classificação, o índice desta publicação considera como mais inteligentes as raças que obedecem mais facilmente a comandos e respondem mais rapidamente ao adestramento, considerado um ponto fraco do Shih-Tzu, pois é um cão que manifesta comportamento bastante dominante. Em aspectos cognitivos no entanto, a raça apresenta uma inteligência acima da média, sendo os exemplares quietos e bastante observadores, curiosos, exploradores do ambiente e buscam grande empatia emocional com os donos. 

No geral, o Shih Tzu se adapta muito bem à companhia de crianças e outros animais de estimação. Além disso, ele é um cão ideal para a cidade e para o campo. Na cidade, esses são cães que se acostumam facilmente a barulhos e vivem bem em apartamentos - local mais apropriado. Já no campo, eles exigem muito mais cuidado, devem ser mantidos dentro de casa e tomar banho regularmente. 

Em relação a saúde, há registros da ocorrência de coprofagia, alergias e dermatites, problemas oculares, hérnia umbilical, otite e pré disposição ao desenvolvimento de câncer de útero ou testículo. Assim, é imprescindível o acompanhamento periódico da saúde de exemplares da raça por profissionais veterinários capacitados.

Temperamento 
O nome Shih Tzu significa "pequeno leão", mas esses cães amorosos são tudo, menos  ferozes. Ela é uma das melhores raças, pois se adaptam bem a qualquer espaço, se dão bem com outros animais de estimação, são excelentes para famílias, solteiros e além de tudo, excelente companheiros para idosos. Geralmente são bem comportados e razoavelmente fáceis de se treinar. Proprietários de Shih Tzu adoram esta citação do compositor americano James Mumsford, pois acham que retrata com precisão esse animal, "… uma pitada de leão, várias colheres de chá de coelho, duas onças de gato doméstico, uma parte de bobo da corte, um traço de bailarina, uma pitada de velho, um pouco de mendigo, uma colher de sopa de macaco, uma parte de pelo de bebê, (e) uma pitada de ursinho de pelúcia".

Ver também 

 Outras raças

Bibliografia

Ligações externas 

 
 

Cães de companhia
Raças de cães originárias da China
Raças de cães